İşıqlı – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian
 İşıqlı – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian